6-й чемпионат Европы по спортивной акробатике прошёл в Аугсбурге (ФРГ) 14-19 мая 1985 года.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Мужские группы

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Мужские пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Смешанные пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские группы

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по акробатике
Спорт в Германии в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Аугсбурге
Май 1985 года
Чемпионаты Европы в ФРГ
Чемпионаты Европы в 1985 году